SiemensForum steht für:
 SiemensForum München
 SiemensForum Erlangen, bis September 2009 die regionale Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Siemens AG in der Metropolregion Nürnberg